Александр (Сашка) Рюхин — второстепенный персонаж романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Поэт, член МАССОЛИТа.

Персонаж в романе 
Впервые появляется в 5-й главе, в сцене отправления Ивана Бездомного из писательского ресторана в клинику для душевнобольных в сопровождении милиционера, «Пантелея из буфетной» и Рюхина.

Из клиники для душевнобольных Рюхин возвращается в Москву в кузове грузовика. Машина застряла в пробке «близёхонько» от памятника Пушкину на Тверском бульваре. Рюхин «встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека» и обратился к памятнику:

В ранней версии романа (1928—1931) у персонажа Пашки Рюхина нет эпизода с памятником Пушкину.
 Последнее появление в романе

Возвращается Рюхин в ресторан, заказывает у Арчибальда Арчибальдовича водочки, напивается.

В ранней версии романа (1928—1931) словесно, а не визуально, как памятник, появляется Пушкин: «Рюхин сел и больным голосом спросил малый графинчик… Он пил водку, и чем больше пил, тем становился трезвей и тем больше тёмной злобы на Пушкина и на судьбу рождалось в душе…».

Описание персонажа 
«…Ему — тридцать два года!..»

Рюхин, в представлении Бездомного, — «идиот», «балбес и бездарность… Типичный кулачок по своей психологии… и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе… „Взвейтесь!“ да „развейтесь“… а вы загляните к нему вовнутрь — что он там думает… вы ахнете!»

Происхождение персонажа 
 Персонаж как часть МАССОЛИТа (мастеров советской литературы)

Рюхин — один из 12 собравшихся на Грибоедова ложных мастеров слова, «которые не в состоянии приобщиться к подлинному бессмертию, но при этом считают себя писателями: Александр Рюхин, открыто завидующий Пушкину; эталон приспособленчества Штурман Жорж; беллетрист Петраков-Суховей, который известен читателю лишь как обладатель гастрономических пристрастий». «Дом Грибоедова», где читал Александр Грибоедов «Горе от ума» и где теперь МАССОЛИТ, стал рестораном под обиходным названием «Грибоедов», в котором начинает и заканчивает свою линию персонажа Рюхин, пародирует в названии и кулинарный, и литературный аспект.
 Фамилия
Рюхин — от слова «рюха», со значением «свинья», приводимое Владимиром Далем.

 Имя
«Сашка» — сниженное от Александр, пародийное к Александру Пушкину, как и повторение Рюхиным в грузовике образа чугунного памятника. Также пародируется пушкинский сюжет — бунтарский порыв Евгения в «Медном всаднике».

В ранней версии — Пашка, сниженное от Павел (имя апостола Павла, что перекликается с цифрой 12 — количеством собравшихся массолитовцев).
 Прототип

Прототипом персонажа послужил, как считают большинство исследователей, поэт Владимир Маяковский.

Впервые версию высказал семиотик, литературовед Б. М. Гаспаров в работе «Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“» (1975—1977).

В первую очередь исследователи обращают внимание на ссору поэтов Рюхина с Иваном Бездомным — это пародия на взаимоотношения поэтов Владимира Маяковского и Александра Безыменского (один из прототипов Бездомного). Известен нелицеприятный отзыв о Безыменском в стихотворении Маяковского «Юбилейное» (1927): «Ну, а что вот Безыменский?! // Так… // Ничего… // морковный кофе», в эпиграмме 1930 года: «Уберите от меня // этого // бородатого комсомольца!»

Второй аргумент — неоднократное обращение Маяковского к Пушкину (поэту и памятнику). В частности, Гаспаров сопоставляет сцену разговора с памятником Пушкину, где у Рюхина Дантес — белогвардеец, и стихотворение Маяковского «Юбилейное».

Сукин сын Дантес! Великосветский шкода.

Мы б его спросили: — А ваши кто родители?

Чем вы занимались до 17-го года? —

Только этого Дантеса бы и видели.

Третий аргумент — создание Маяковским стихов к праздникам (в частности, к 1 мая 1924 года) .

Э. Кузнецов отверг эти три аргумента и выдвинул предположение, что прообразом Рюхина стал советский поэт Александр Алексеевич Жаров .

Существуют другие аргументы в пользу Маяковского как прототипа. В ранней версии есть с ним, лидером объединения «Левый фронт искусств», перекличка с «левым поэтом Рюхиным».

М. А. Гаджиев, рассмотрев сюжетно-смысловые переклички, связал персонажей Рюхина и Понтия Пилата «в сложную и важную для понимания романа образно-тематическую парадигму „Мастер — Бездомный — Пилат — Иешуа“» . Заседание МАССОЛИТа («двенадцать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича») служит отсылкой к 12 апостолам.

Образ Александра Рюхина в кинематографе

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Колышева Е. Ю. Поэт Рюхин: демон или неудачник // Диалектика рационального и эмоционального в искусстве слова: сб. науч. ст. к 60-летию А. М. Буланова / ред.: А. Н. Долгенко [и др.]. — Волгоград: Изд-во «Панорама», 2005. С. 350—355.

Ссылки 
 Александр Рюхин на сайте «Михаил Булгаков. Жизнь и творчество писателя»
 Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Даугава, 1988, № 10-12; 1989, № 1. 1990, № 1, также «Литературное Обозрение», 1989, № 10.

Персонажи романа «Мастер и Маргарита»
Вымышленные поэты
Вымышленные мужчины